Profitis Ilias (neugr. Προφήτης Ηλίας, ‚Prophet Elija‘) heißen üblicherweise die jeweils höchsten Berggipfel auf den griechischen Inseln; daher findet man auf fast jeder Insel eine Erhebung, die dergestalt benannt ist. Aber auch auf dem griechischen Festland finden sich zahlreiche Gipfel dieses Namens, davon alleine 69 mit einer Höhe von über 1000 Metern.

Beispiele:
 Profitis Ilias auf der Insel Rhodos (798 m), in der Nähe von Salakos
 Profitis Ilias auf der Insel Rhodos (512 m), in der Nähe von Archangelos
 Profitis Ilias (auch: Marpessa (veralt.) und Agii Pantes) auf der Insel Paros (771 m)
 Profitis Ilias auf der Insel Milos
 Profitis Ilias (auch: Hagios Ilias) im Taygetos-Gebirge auf dem Peloponnes (2407 m; höchster Berg der Halbinsel)
 Profitis Ilias über der makedonischen Hauptstadt Thessaloniki
 Profitis Ilias nordöstlich der Ausgrabungsstätte von Mykene

Namensursprung 
Im Alten Testament war der Berg Horeb der Fluchtort des Propheten Elias vor der Verfolgung durch Isebel, der Ehefrau des israelitischen Königs Ahab (9. Jh. v. Chr.). Von dort wurde Profitis Ilias als Name für einen Berggipfel entlehnt.

Siehe auch 

 Chora (Zentralort)

Einzelnachweise 

Geographie (Griechenland)
Berg
Oronym
Elija